intymność (bliskość) w teorii miłości Sternberga
 teoria intymności – teoria z zakresu psychologii społecznej
 intymność – inaczej zażyłość, poufałość, komitywa, bliskość, konfidencjalność
 Intymność – dramat filmowy z 2001 roku w reżyserii Patrice'a Chéreau. 

 Zobacz też
 dystans intymny
 miejsca erotyczno-intymne
 higiena intymna
 dziennik intymny